Му́льда (від  — «корито») — термін, що має такі значення:
 Мульда — форма залягання шарів гірських порід у вигляді видовженого прогину.
 Мульда — сталевий жолоб для механізованого завантажування шихтових матеріалів у сталеплавильну піч.
 Мульда — те саме, що й виливниця, металева форма, у яку заливають із ківша рідкий метал, щоб одержати зливок.

Топонім 

 Мульда — комуна в Німеччині, земля Саксонія
 Мульда — закинуте селище в Росії, у Республіці Комі

Див. також 
 Мульде — річка в Німеччині

Примітки